Ellora ist

 Ellora, eine Stadt des Weltkulturerbes in Indien
 Ellora (Schriftstellerkreis), Zusammenkünfte von Schriftstellern in Berlin von 1852 bis etwa 1865 

Siehe auch
 Ellora-Höhlen